Scalaronoba är ett släkte av snäckor. Scalaronoba ingår i familjen Aclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Scalaronoba